Francisca steht für:

 die spanische bzw. portugiesische Form des weiblichen Vornamens Franziska
 eine spätantike bzw. frühmittelalterliche fränkische Wurfaxt, siehe Franziska (Waffe)
 Francisca (1981), Filmdrama von Manoel de Oliveira
 Francisca - Auf welcher Seite stehst Du? (2002) 

Francisca ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Di Francisca (* 1961), italienische Regisseurin
 Elisa Di Francisca (* 1982), italienische Florettfechterin

Siehe auch:

 Francesca (Begriffsklärung)
 Franziska (Begriffsklärung)